Список альбомов № 1 в США в 1974 году (#1 1974 Billboard 200) включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки каждую из 52 недель 1974 года по данным старейшего музыкального журнала США Billboard.

Список 1974 года

См. также 
 Лучшие синглы США 1974 года по версии Billboard
 Список синглов № 1 в США в 1974 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 1974 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1974 года